Char núr (mongolsky znamená černé jezero) je název několika jezer v Mongolsku:

 Char núr – jezero v Chovdském ajmagu
 Ulágčny Char núr (také nazývané Char núr) – jezero v Zavchanském ajmagu
 Char Us núr – jezero v Chovdském ajmagu
 Namiryn Char núr (také nazývané Char Us núr) – jezero v Uvském ajmagu

Související články 
 Černé jezero – jezero na Šumavě v České republice
 Černé jezírko – název několika menších jezer v České republice
 Čierne jazierko – menší jezero v okrese Šala na Slovensku
 Czarny Staw – název několika ples v Polsku
 Čierne pleso –  – název několika ples na Slovensku
 Črno jezero – název dvou jezer ve Slovinsku

Hydronyma podle barev